Le Sky Open 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Sky Open, qui est un tournoi PSA World Series appartenant à la catégorie super platinum et avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Caire  du 17 au .

Karim Darwish l'emporte en finale face à Grégory Gaultier.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Sky Open
PSA World Series 2009
Sport en Égypte en 2009
Sport en septembre 2009